Палафос има више значења:

 Палафос (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палафос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Палафос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику